Владимир Петрович Воронков (20 марта 1944, Тугаево, Комсомольский район Чувашская АССР, РСФСР, СССР — 25 сентября 2018, Одинцово, Московская область, Россия) — советский лыжник, олимпийский чемпион (1972), чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР (1970).

Биография 
Мать, Екатерина Герасимовна Воронкова, 1914 г.р., родом из деревни Корезино Комсомольского района. Родила и вырастила пятерых детей. Отец, Петр Матвеевич, 1914 г.р., родом из деревни Тугаево. Участник Великой Отечественной войны. Работал
председателем колхоза, председателем сельсовета.
Тренировался под руководством Владимира Яковлевича Григорьева.

Окончил Ленинградский центральный институт физкультуры (1976).

Спортивная карьера 
 Олимпийский чемпион 1972 в эстафете 4×10 км (с Фёдором Симашевым, Юрием Скобовым и Вячеславом Ведениным)
 Участник Олимпийских игр 1968 — 4-е место (30 км), 16-е (50 км), 22-е (15 км)
 На Олимпийских играх 1972 — 12-е место (15 км)
 Чемпион мира 1970 (эстафета 4x10 км)
 5-кратный чемпион СССР: 1968 (эстафета 4×10 км); 1970 (15 км и 50 км); 1971 (15 и 70 км)

Награды и звания 
 Медаль «За трудовую доблесть» (03.03.1972)
 Почётный гражданин города Канаш (05.08.2013)

Память 
 Имя присвоено спортивной школе — МБОУ ДОД «ДЮСШ им. В. П. Воронкова» (Канаш, Чувашия).

Примечания

Литература 
 Первая канашская спортивная имени чемпиона Олимпийских игр Владимира Воронкова. Канаш: Канашский издательский дом, 2012. — 250 с., ил., 500 экз.

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте FIS
 Интервью с В. Воронковым
 

Лыжники СССР
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1968 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1972 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1972 года
Олимпийские чемпионы по лыжным гонкам
Олимпийские чемпионы от СССР
Тренеры по лыжным гонкам СССР